Saint-Maurice é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha-de-França, no departamento de Val-de-Marne. Estende-se por uma área de 1,43 km².

Geografia

Toponímia

História

Demografia

Ver também 
 Lista de comunas do Vale do Marne

Ligações externas 
 Site oficial